Drengfurth (Schreibweise auch: Drengfurt) ist der Name bzw. Namensbestandteil folgender Orte:
 Drengfurth, Stadt im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, 1945 bis 1950: Dryfort, seit 1950: Srokowo, Dorf und Gemeinde im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Drengfurth, Vorstadt, Gemeinde im Kreis Rastenburg, 1938 in der Stadt Drengfurth aufgegangen
 Drengfurthshof, Wohnplatz im Kreis Rastenburg, seit 1945: Srokowski Dwór, Weiler im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Waldhaus Drengfurth, Ort im Kreis Rastenburg, seit 1945: Wilcze, Siedlung im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen